Каракас — місто, столиця Венесуели
 Каракас — острів у Червоному морі, в архіпелазі Дахлак

 Каракас — футбольний клуб з міста Каракас